Натив — Национальный центр идентичности и гиюра () — государственная программа, изучения иудаизма для граждан Израиля, помогающая им перейти в иудаизм.

История создания 
Предпосылкой создания организации являются петиции неортодоксальных течений иудаизма в Верховный суд Израиля, которые требовали признания их гиюра в Израиле. Высший суд потребовал ответ от Кнессета. Ультраортодоксальные партии попытались внести поправку в закон, разъясняющую, что действительным гиюром является только ортодоксальный. Это вызвало возмущение среди еврейской общественности в Соединенных Штатах и ​​вызвало страх перед разрывом отношений.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение в 1997 году о создании «Комитета по формулированию идей и предложений по обращению в Израиле» (Комитет Неэмана). Комитет состоял из представителей ортодоксальных, консервативных и реформистских общин. В отчете комитета была предпринята попытка достичь компромисса, заключающегося в сокращении подготовки к гиюру (проходят представители всех течений иудаизма) и признании процесса обращения (согласно правилам ортодоксального иудаизма). Однако из-за решения вмешаться в подготовку к гиюру различных течений иудаизма, Раввинский совет отказал легко провести политику обращении.

Постановлением правительства № 3613 от 7 апреля 1998 года, в свете рекомендаций Комитета, было решено создать специальные суды по гиюру и открыть Объединённый институт еврейских исследований. Программа начала работать в 1999 году. В 2001 году вместе под руководством начальника генштаба и начальника отдела образования был организован «Курс Натив», цель которого предоставить солдатам-репатриантам еврейско-сионистское образование и возможность перейти в иудаизм в облегченной форме. В 2015 году институт переименован в Натив.

Деятельность 
Организация находится в ведении Еврейского агентства и Отдела конверсии канцелярии премьер-министра. Натив служит основной подготовительной структурой для гиюра в Израиле и отвечает за программу гиюра в ЦАХАЛе. Как государственный орган, его обучение проводится бесплатно. Организация предлагает курсы, адаптированные для различных групп населения, включая студентов и людей с ограниченными возможностями. До года и учебные занятия проводятся один или два раза в неделю, в течение которых учителя сопровождают новообращенных на всех этапах процесса обращения.

Программа включает:

 Курс Натив — курс израильской еврейской идентичности
 Семинар гиюра A — для солдат, которые хотят продолжить процесс гиюра.
 Семинар гибра B — для солдат, которые хотят завершить свое обращение в Армии обороны Израиля.

Критика 
Программа подверглась резкой критике за то, что пытается убедить израильских граждан обратиться в другую веру, что было осуждено как миссионерство. В 2018 году Верховный суд постановил, что командирам запрещенно требовать от солдат пройти гиюра, после того как нерелигиозный офицер Станислав Юровский обратился к своему начальству с ходатайством о прекращении преследований предложениями о гиюре. Израильская армия теми или иными способами продолжает оказывать давление на солдат-неевреев, чтобы те обратились к «Натив».

Согласно опросу 2019 года, 71 % израильтян одобряют программу, но 52 % хотят упростить преобразование. Несмотря на свою популярность, программа неоднократно страдала от бюджетных кризисов, потому что правительство не выделяло на неё денег. К 2019 году с помощью программы более 10 000 солдат перешло в иудаизм.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация

Еврейское агентство